Rafiq of Rafique is een Arabische jongensnaam, het betekent 'kompaan'. De naam word voornamelijk in Moslim landen gebruikt.